Giovanni I di Borbone-La Marche, fu conte di La Marche
Giovanni di Borgogna-Borbone, signore di Borbone per matrimonio;
 Giovanni di Borbone († 1375), signore di Rochefort, figlio naturale di Luigi I di Borbone e di Giovannina di Borbone-Lancy. Sposò in prime nozze verso il 1351 Laura di Bordeaux, poi in seconde nozze nel 1371 Agnese di Chaleu ;
Giovanni I di Borbone, duca di Borbone dal 1410 al 1434;
 Giovanni di Borbone (v.1413-1485), figlio naturale del precedente, vescovo  del  Puy (1443-1485) ;
Giovanni II di Borbone, detto il Buono, duca di Borbone dal 1456 al 1488;
Giovanni Carlo di Borbone-Spagna, conte di Montizon, pretendente al trono di Spagna, capo della casa di Francia con il nome di Giovanni III ;
Jean Naundorff (1872-1914) pretendente al trono di Francia come Augusto-Giovanni di Borbone, membro dei Naundorff;
Giovanni di Borbone-Spagna, conte di Barcellona.

Note